Galle kan have flere betydninger:

 Galle - væv forårsaget af parasitter
 Galle (månekrater) - et månekrater
 Galle (by) - en by i Sri Lanka

Se også 
 Galle & Jessen - en tidligere konfektureproducent og nuværende varemærke for Toms
 Galde - sekret, der udskilles af leveren